Pezizomycetes är en klass av svampar. Pezizomycetes ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pezizomycetes

de:Pezizomycetes